Sant Mamet (Alòs de Balaguer), muntanya entre els municipis d'Alòs de Balaguer i de Vilanova de Meià, a la comarca de la Noguera 
 Sant Mamet (Gard), municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Sant Mamet d'Anes, antiga parròquia, avui dia ermita, al municipi de Bellver de Cerdanya 
 Sant Mamet de Corró d'Amunt, església originalment romànica al poble de Corró d'Amunt (les Franqueses del Vallès) 
 Sant Mamet de Riumors, església del municipi de Riumors (Alt Empordà) 
 Sant Mamet e la Salvetat, municipi francès al departament del Cantal 
 Cantó de Sant Mamet-la Salvetat, cantó francès al districte d'Orlhac (departament del Cantal) 
 Cantó de Sant Mamet del Gard, cantó francès al districte de Nimes (departament del Gard, regió del Llenguadoc-Rosselló) 
 Muntanya de Sant Mamet, serra prepirinenca a cavall dels municipis d'Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Vilanova de Meià i Camarasa, a la comarca de la Noguera

Personatge
 Mamet de Cesarea